Лине́вич — фамилия:

 Линевич, Александр Николаевич (1882—1961) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
Линевич, Анна Андреевна (1913—2003) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук, специалист по систематике хирономид озера Байкал, создатель иркутской школы хирономидологов.
 Линевич, Василий Александрович — Георгиевский кавалер; полковник; 5 февраля 1916.
 Линевич, Илья Петрович — начальник штаба 39-й пехотной дивизии (Российская империя).
 Линевич, Николай Петрович (старший) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9339; 26 ноября 1854.
 Линевич, Николай Петрович (1839—1908) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.

Линевичи 
 Линевичи — дворянский род в Российской империи, см. Линевский, польский дворянский герб.
 Линевичи — село в Уссурийском городском округе, Приморский край.